Alexarasnia rossica — ископаемый вид насекомых из семейства Alexarasniidae отряда эмбий, единственный в роде Alexarasnia.

Описание 
Обнаружены в пермских отложениях в России: Вологодская область, Великоустюгский район, левый берег реки Сухоны, около деревни Исады (locality “Isady”); верхняя пермь (Tatarian; Северодвинская стадия). Описание сделано по крыльям длиной около 1 см с параллельными жилками Sc, RA, RS, ветвями жилок MA и MP+CuA1, и короткой дистальной частью CuA2.

Систематика 
Жилкование крыльев настолько необычно, что сразу эти остатки не смогли отнести ни к одному из известных, как современных, так и вымерших отрядов из подкласса крылатых насекомых.
В 2015 году российский учёный Дмитрий Щербаков в результате анализа больше́го количества палеоэнтомологического материала отнёс несколько вымерших родов (Nestorembia, Nikolembia, Palaeomesorthopteron) к монотипическому до этого семейству Alexarasniidae, а само семейство — к новому подотряду Palembiodea отряда эмбий.

Этимология 
Родовое название  было дано в честь крупного российского палеонтолога и энтомолога профессора Александра Павловича Расницына (Палеонтологический институт РАН, Москва). Описание сделал российский энтомолог Андрей Горохов (Andrej V. Gorochov, Санкт-Петербург, Зоологический институт РАН).

Примечания

Ссылки 
 zoobank.org

†
†
Вымершие насекомые
Насекомые пермского периода
Фоссилии, описанные в 2011 году
Таксоны, названные в честь Александра Расницына
Расницын, Александр
Фоссилии из пермских отложений России